Sezona 2011/12 Rokometnega kluba Grosuplje je bila enajsta klubska sezona v 1. B moški državni rokometni ligi, ob tem je klub igral še v Pokalu Slovenije. Domače tekme so igrali v Dvorana Brinje.

Trening tekme

Tekme 1. B moške državne rokometne lige

Lestvica

Tekme

Tekme Pokala Slovenije

Ekipa 

 Trenerka:  Branka Mijatovič
 Pomočnik trenerke:  Andrej Erjavec

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|1
|align=center|
|Veljko Kolaković
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|12
|align=center|
|Blaž Grum
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|16
|align=center|
|Anto Andrijanikj
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|??
|align=center|
|Jernej Smrke
|}

Krila 

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|10
|align=center|
|Janez Knep (kapetan)
|align=center|desna
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|14
|align=center|
|Tadej Repar
|align=center|desna
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|17
|align=center|
|Kristijan Stefanovski
|align=center|desna
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|22
|align=center|
|Gašper Stopar
|align=center|leva
|}

Zunanji igralci 

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|3
|align=center|
|Miloš Petrovič
|align=center|desna
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|4
|align=center|
|Matevž Corel
|align=center|desna
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|6
|align=center|
|Luka Zafran
|align=center|desna
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|15
|align=center|
|Dejan Strojan
|align=center|desna
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|18
|align=center|
|Matej Košir
|align=center|desna
|}

Krožni napadalci 

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|13
|align=center|
|Luka Košir
|align=center|desna
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|22
|align=center|
|Žiga Petan
|align=center|desna
|}

Viri 
RZS - pregled tekem

Rokometni klub Grosuplje